Cinema 
 Split Second (1953), com Stephen McNally
 Split Second (1992), ficção científica com Rutger Hauer e Kim Cattrall
 Split Second (1999), drama com Clive Owen e Helen McCrory
 Split Second (2009), suspense com Catherine Hicks e Scott Bailey

Outros usos
 A Split-Second, banda belga
 Split/Second, videogame de corrida
 Split Second (programa de televisão), game show dos EUA nos anos 1970